«Са́ттон Юна́йтед» () — английский профессиональный футбольный клуб из Саттона, города в одноименном округе на юге Внешнего Лондона. Образован в 1898 году. Домашние матчи проводит на стадионе «», вмещающем около 5 тысяч зрителей.

В настоящее время выступает в Лиге 2, четвёртом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

История

Ранние годы 
Клуб был основан 5 марта 1898 года, когда ФК Саттон Гуилд Роверс и ФК Ассоциации Саттона ( ранее ФК Саттон Сент Барнабас) договорились об объединении на встрече в Робин Гуд Отеле.

Клуб приобрел местную репутацию, выступая в молодежных лигах, а в 1910 было принято решение выступать и взрослой командой. Клуб выступал в Южной Пригородной Лиге (Southern Suburban League), и выиграл ее с первой попытки. В это время команда играла на нескольких стадионах, в том числе Стадионе Вечерней школы Саттона. После Первой Мировой Войны, команда окончательно переехала на этот стадион, и более никогда его не покидала.

Афинская Лига 
Саттон был избран в Афинскую Лигу в 1921 году.  В 1926 году команда заняла последнее место, но была переизбрана и не покинула лигу.  Два года спустя, клуб впервые выиграл чемпионат Афинской Лиги. Тридцатые годы были для команды  успешными, клуб смог дважды принять участие в полуфинале Любительского Кубка Англии (в 1929 и 1937 годах).

Во время Второй Мировой Войны клуб продолжал играть, но в меньшем объеме. Соревнования в Афинской лиге были приостановлены,а другие соревнования были редкими, но Саттон выиграл несколько наград. Это помогло им выиграть соревнования в Афинской Лиге, когда война подходила к концу, и лига возобновила свою работу. 42 года Чарли Вохана стали большим подспорьем этого успеха в сезоне 1945-46. В это же время клуб впервые выигрывает Главный Кубок Суррея и выходит в Первый Раунд Кубка Англии.

Пятидесятые годы не были успешными для клуба, хотя ощущался постоянный прогресс. Активы клуба были переданы в Общество с ограниченной ответственностью, что было необычно для того времени. Кроме того была построена основная трибуна, которая сейчас вмещает 700 зрителей. Этого всего не было до того как Джордж Смит стал менеджером команды. После этого команда выигрывает Афинскую Лигу в третий раз (в 1958 году), а также впервые побеждает в Главном кубке Лондона. Прогресс продолжается и в шестидесятых годах под руководством Сида Канна. Этот период можно назвать одним из самых успешных в истории клуба. В 1963 году команда вышла в финал Любительского кубка Англии, где на стадионе Уэмбли уступила Уимблдону 4-2.

Истмийская Лига 
Летом, после успеха в кубке, Саттон избирают в Истмийскую Лигу. В 1967 году клуб завоевывает чемпионский титул в ней. Двумя сезонами позднее, команда вновь приезжает на Уэмбли для встречи в финале Любительского Кубка Англии. Саттон неожиданно проигрывает команде Норт Шилдс, являясь фаворитом той встречи.

В 1970 году команду ждал еще один кубковый успех. В Кубке Англии Саттон победил Хиллингдон Боро  в третьем раунде, и по жеребьевке сыграл в четвертом раунде с Лидс Юнайтед, что под управлением Дона Реви, переживал лучший период в истории клуба, и являлся на тот момент одной из лучших команд Европы. Матч состоялся на Боро Спортс Граунд где в присутствии 14000 зрителей Лидс, полностью составленный из игроков сборных, победил со счетом 6-0.

В следующем десятилетии команда не добивалась каких либо серьезных успехов. Наибольшим достижением того времени была победа в Англо-итальянском кубке в 1979 году. Это был единственный раз когда английский клуб побеждал в этом турнире в эру полупрофессионалов.

Вскоре после победы в Англо-Итальянском кубке, главный тренер клуба перешел в Мальмё и управление взял на себя Барри Уильямс. Он привел Саттон к финалу в ФА Трофи на стадионе Уэмбли в 1981 году, но снова проиграл, на этот раз клубу. Бишопс-Стортфорд Это было последнее выступление команды на старом Уембли, места, что принесло много разочарований клубу. Под управлением Уильямса Саттон дважды доходил до финала Англо-итальянского кубка, в 1980 и 1982 годах, но вновь победить в этом турнире не удалось. Также команда финишировала второй в Истмийской лиге в сезоне 1981/82, а в 1983 году сделала "требл", выиграв Главные кубки Суррея и Лондона, а также Кубок Истмийской Лиги. Победа в главном кубке Суррея была первой из шести подряд, выигранных клубом в период с 1983 по 1988 годы, данный рекорд не превзойден до сих пор, на .

Годы в Конференции 

Клуб выиграл Истмийскую Лигу во второй раз в 1985 году. После отказа в повышении в Конференцию из-за проблем со стадионом, клуб добился вновь победы в лиге и повышения на следующий сезон, после помощи болельщиков в реконструкции стадиона. Саттону удалось закрепиться в лиге, часто финишируя в середине таблицы.

Кубок Англии 
За свою историю команда неоднократно принимала участие в этом соревновании, сумев в сезоне 2016—2017 года выйти в пятый раунд. 20 февраля 2017 года команда на своём стадионе проиграла лондонскому «Арсеналу» со счётом 0:2, при этом став девятым клубом не из профессиональной Лиги с 1945 года, сумевшим добраться до этой стадии отбора.

Основной состав

Достижения

Форма

Домашняя

Гостевая

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Лондона
Клубы Национальной лиги Англии